Mužská dvouhra Barcelona Open Banco Sabadell 2017 probíhala ve druhé polovině dubna 2017. Do singlové soutěže barcelonského tenisového turnaje nastoupilo čtyřicet osm hráčů.

Vítězem se stal třetí nasazený obhájce trofeje Rafael Nadal, jenž ve finále za 90 minut zdolal rakouskou turnajovou čtyřku Dominica Thiema po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–1. V probíhající sezóně si tak připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo sedmdesátý první singlový titul na okruhu ATP Tour.

Od ledna 2017 dosáhl na 29. vítězný zápas, nejvíce ze všech hráčů okruhu. Vyrovnal také svůj týden starý rekord otevřené éry, když na barcelonském turnaji triumfoval podesáté. Stejný počet trofejí dosáhl také výhrou na Monte-Carlo Rolex Masters 2017. Mezi ženami dosáhla minimálně na deset trofejí z jediného turnaje jen Martina Navrátilová. Rekordní zápis historie navýšil i padesátým prvním triumfem z antuky. Pořadatelé na jeho počest přejmenovali centrální dvorec barcelonského areálu na kurt Rafaela Nadala. Poražený finalista Thiem prohru komentoval slovy: „Jsou horší věci než prohrát s nejlepším antukářem všech dob. Moc jsem si to užil.“

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Barcelona Open
ATP World Tour 2017